Matka Maria – Maria Skobcowa, święta prawosławna (1891-1945)
 Matka Maria – film w reżyserii Siergieja Kołosowa (1982)